Heteranthus är ett släkte av koralldjur. Heteranthus ingår i familjen Phymanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsanemoner
Heteranthus